La provocation désigne l'action de pousser un individu à commettre un acte qui paraisse ou non involontaire et qui défavorise le provoqué.

Provocation peut également désigner :
 la notion de provocation en psychologie et sociologie
 Provocation, film réalisé par Richard Shepard, en 2001.
 Provocation, en sport, consiste à déclencher chez l'opposant un comportement à son désavantage.
 Provocation policière, de façon polémique toute action d'infiltration d'agents provocateurs dans des groupes hostiles au régime pour obtenir une arrestation ; ainsi, la Zoubatovchtchina.
 la défense de provocation est en droit pénal canadien un moyen de défense qui permet de réduire une accusation de meurtre à une infraction moindre et incluse d'homicide involontaire coupable
 Provocation à la haine raciale
 Provocation au suicide

Homonymie